Wetenschappelijke voorspellingen (het begrip voorspelling wordt in meer betekenissen gebruikt, waar de Engelse taal aparte begrippen hanteert):
 Voorspelling (wetenschap), een vorm van beschrijving van het toekomstig gedrag van een fenomeen
 Weersvoorspelling, een poging om het weer meerdere dagen vooruit te voorspellen
 Voorspelling (economie), economische voorspelling door bijvoorbeeld het Centraal Plan Bureau (CPB) 
 Forecast, specifieke vorm van voorspellen in de wetenschap

Voorspellingen in religie en occultisme:
 Profetie, voorspelling of profetie in de religie
 Astrologie, voorspelling in de astrologie
 Tarot (esoterie), voorspelling met tarotkaarten
 Geomantiek, voorspelling met geomantiek
 Handlijnkunde, voorspelling met handleeskunde
 Mantike, voorspelling in het Oude Griekenland
 Waarzeggerij of Wichelarij

Zie ook 
 De voorspelling (doorverwijspagina)
 Verwachting (doorverwijspagina)